Regions Morgan Keegan Championships and The Cellular South Cup 2006 — профессиональный международный теннисный турнир, проводимый как ATP в серии International Gold, так и WTA в серии соревнований 3-й категории. Соревнования проходили с 20 по 26 февраля.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Кеннет Карлсен
 женщины одиночки —  Вера Звонарёва
 мужчины пары —  Симон Аспелин /  Тодд Перри
 женщины пары —  Юка Ёсида /  Михо Саэки

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Энди Роддик (№ 3 в мире на тот момент). Американец дошёл до четвертьфинала, где проиграл Жюльену Беннето, который попал на турнир через квалификацию. Прошлогодний чемпион Кеннет Карлсен во втором раунде проиграл Робину Сёдерлингу. Шведский теннисист в итоге прошёл в финал, где в свою очередь проиграл шестому номеру посева немцу Томми Хаасу. Для Хааса эта победа стала второй на местных соревнованиях (до этого он побеждал в 1999 году). В основных соревнованиях принял участие один россиянин Дмитрий Турсунов, который смог дойти до четвертьфинала, где проиграл Томми Хаасу.

В мужском парном разряде прошлогодние чемпионы турнира Симон Аспелин и Тодд Перри защищали свой титул в качестве вторых сеянных и дошли до полуфинала, где уступили Иво Карловичу Крису Хаггарду, которые в итоге выиграли соревнования.

Первой сеянной в женском одиночном турнире стала Николь Вайдишова(№ 13 в мире на тот момент). Чешка уже в первом раунде уступила 16-летней Виктории Азаренко, которая попала на турнир получив специальное приглашение от организаторов.
Победительница двух предыдущих розыгрышей Вера Звонарева не защищала свой титул. В итоге в финале его разыграли третий номер посева София Арвидссон и шестой Марта Домаховска. Победу на турнире одержала шведка Арвидссон для которой этот титул стал дебютным в основных соревнованиях тура. В основных соревнованиях приняли участие три представительницы России: Екатерина Бычкова, Татьяна Панова и Ярослава Шведова. Лишь последний из этого списка удалось выйти во второй раунд.

В женском парном турнире победу одержали первые номера посева Лиза Реймонд и Саманта Стосур. Для американки Реймонд эта победа стала второй на местных соревнованиях (до этого она побеждала в 1999 году с Ренне Стаббс). Прошлогодние чемпионки Юка Ёсида и Михо Саэки не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Томми Хаас обыграл  Робина Сёдерлинга со счётом 6-3, 6-2.
 Хаас выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сёдерлинг сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур обыграли  Виктория Азаренко /  Каролина Возняцки со счётом 7-6(2), 6-3.
 Реймонд выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 52-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стосур выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Regions Morgan Keegan Championships and The Cellular South Cup

 ATP Тур 2006 года
 WTA Тур 2006 года

 ATP International Gold
 3-я категория турниров WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

США
Теннис
Февраль 2006 года
2006